Манганесес-де-ла-Лампреана () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 60 км². Население — 589 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 30 км.

Покровителем города считается святой Висенте Мартир.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы